

Коломіно — присілок, Томський район, Томська область
 Коломіно — село, Чаїнський район, Томська область

Див. також 
 Коломінські Гриви